Хасинто Лопез има више значења:

 Хасинто Лопез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хасинто Лопез (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хасинто Лопез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хасинто Лопез, Ла Галера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хасинто Лопез, Ла Гамуза (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику